Чемпионат Вьетнама по футболу — национальное футбольное первенство, проводимое под эгидой Федерации футбола Вьетнама.

Чемпионат проводится с 1980 года. Первым чемпионом стала команда, представляющая вьетнамские железные дороги, — «Зыонгсат». А самое большое количество титулов (5) на счету армейского коллектива «Тхеконг» и клуба «Ханой». В 2000 году на основе высшего дивизиона чемпионата Вьетнама была организована профессиональная V-лига. Действующим чемпионом является клуб «Хоангань Зялай».

В структуру чемпионата помимо V-лиги входят: V-Лига 2 (), Второй дивизион () и Третий дивизион ().

Коррупционный скандал 
Сезон 2011 года был омрачён обвинениями в коррупции судейства и его сокрытием административным органом V-лиги, Федерацией футбола Вьетнама (ФФВ). Из-за этого 6 клубов («Донгтам Лонган», «Хоангань Зялай», «Ханой», «Ниньбинь», «Кхатоко Кханьхоа» и «Тханьхоа») пригрозили покинуть лигу и образовать совершенно новый чемпионат на сезон 2012 года. Больше всего претензий высказывал «Ханой», который занял последнее место в V-лиге и должен был понизиться в классе. Президент клуба Нгуен Дык Киен объявил, что «Ханой» возглавит переход команд в альтернативную лигу. Из-за скандала спонсор лиги, Эксим банк Китая, выразил намерение отказаться от титульного спонсорства лиги. Чиновники лиги пытались разрешить вопрос путём найма иностранных судей на сезон 2012 года.

После встречи 29 сентября представители ФФВ, 14 команд V-лиги и 14 команд первого дивизиона объявили о создании новой корпорации, Вьетнамской профессиональной футбольной компании, она должна была управлять V-лигой. ФФВ владеет 36 % акций новой корпорации, оставшаяся часть разделена между клубами.

Чемпионы и призёры V-лиги

Лучшие бомбариры V-лиги

V-лига в 2013 году

Команды-участницы 
●
T&T
Ханой
●
Хайфон
●
Ниньбинь
●
Тханьхоа
●
Сонглам Нгеан
●
Дананг
●
Хоангань Зялай
●
Кхатоко Кханьхоа
●
Биньзыонг
●
Сайгон
Навибанк Сайгон
●
Донгтхап
●
Кьензянг

В чемпионате V-лиги принимают участие 12 коллективов («Ниньбинь» был снят с турнира по подозрению в участии в договорных матчах).

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт V-лиги
 Официальный сайт Федерации футбола Вьетнама
 V-лига на сайте «Báo Bóng Đá» 
 Статистика чемпионатов Вьетнама на RSSSF

Футбольные соревнования во Вьетнаме
Вьетнам